Чорний — гірська річка в Україні, у Тисменецькому районі Івано-Франківської області. Права притока Луквиця, (басейн Дністра).

Опис 
Довжина річки 15 км, похил річки 7,8 м/км, площа басейну водозбору 27,8 км², найкоротша відстань між витоком і гирлом — 11,13  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,35 . Формується безіменними струмками.

Розташування 
Бере початок на західних схилах безіменної гори (485,5 м) в урочищі Чорний Ліс. Тече переважно на північний схід понад безіменним плато (445,0 м) та безіменною вершиною (422,9 м) і на висоті 344 м над рівнем на південно-західній стороні від села Нова Гута впадає у річку Луквицю, праву притоку Лукви.

Примітки

Джерела 
 «Каталог річок України». — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 38. — (№ 499).

Малі річки України
Річки Івано-Франківської області
Річки Тисменицького району
Статті про річки Івано-Франківської області без зображення в картці